Manuel Sanchis  puede referirse a:

 Manuel Sanchis Guarner (1911-1981), filólogo, historiador y escritor español;
 Manuel Sanchis-Guarner Cabanilles (1941-), médico español - miembro del Consell de Cultura de Valencia - hijo del anterior;
 Manuel Sanchís Martínez (1938-), futbolista español;
 Manuel Sanchís Hontiyuelo (1965-), futbolista español - hijo del anterior;
 Manuel Sanchis i Marco (1955-), economista español.